Металли́ст — может означать:
 Металлист — рабочий/работник металлопромышленности, специалист по металлам, по металловедению.
 Металлист — представитель субкультуры поклонников музыки хэви-метал — металлистов.

Объекты 
 «Металлист» — советский пароход, чьё потопление в 1939 г. стало поводом для размещения советских военных баз в Эстонии.
 «Металлист» — российская и советская подводная лодка.

Топоним 
 «Металлист» — железнодорожная станция в городе Павлово Нижегородской области.
 «Металлист» — конструктивистское здание в Ленинском районе Новосибирска, в котором с 1932 по 1995 год работал первый звуковой кинотеатр города.

Населённые пункты
 Металлист — посёлок, Кольчугинский район, Владимирская область, Россия
 Металлист — посёлок в Луганской области Украины.
 Металлист — посёлок в Амвросиевском районе Донецкой области Украины.

СМИ 
 Металлист (Чёрное зеркало) — пятый эпизод четвёртого сезона телесериала-антологии «Чёрное зеркало».

Компании 
 «Металлист» — добровольное спортивное общество (Физическая культура и спорт в СССР).
 «Металлист» — АО «МПО „Металлист“», старейшее производственное предприятие, первый государственный протезный завод в России.

Спортивные клубы
 «Металлист» — украинский футбольный клуб из Харькова, существовавший в 1925—2016 годах.
 «Металлист-2» — фарм-клуб харьковского «Металлиста» в 1997—2005 годах.
 «Металлист 1925» — украинский футбольный клуб из Харькова, основанный в 2016 году.
 «Металлист» — украинский футбольный клуб из Харькова, основанный в 2019 году.
 «Металлист» — футбольный клуб из города Королёв.
 «Металлист» — футбольный клуб из города Домодедово.
 «Металлист» — казахстанский хоккейный клуб из Петропавловска.
 «Металлист» — клуб по хоккею с мячом из Коврова.
 «Металлист» — клуб по хоккею с мячом из города Королёв.
 «Металлист» — название казахстанского футбольного клуба «Тараз» в 1961—1966 годах.
 «Металлист» — название казахстанского футбольного клуба «Енбек» из Жезказгана в 1992 году.
 «Металлист» — название казахстанского футбольного клуба «Кызыл-Жар СК» из Петропавловска в 1970—1978 и 1990—1992 годах.
 «Металлист» — название футбольного клуба «ЗиД» из Коврова в 1930—1938, 1953—1964, 1971—1993 годах.
 «Металлист» — название советского футбольного клуба «Металлург» из Константиновки в 1924—1935 годах.
 «Металлист» — название украинского футбольного клуба «Заря» из Луганска в 1923—1936 годах.
 «Металлист» — название украинского футбольного клуба «Звезда» из Кропивницкого в 1928—1935 годах.
 «Металлист» — название украинского футбольного клуба «Сталь» из Каменского в 1926—1933 годах.
 «Металлист» — название украинского футбольного клуба «Авангард» из Мерефы в 1957—1996 годах (в 1996—1997 — «Авангард-Металлист» Харьков, в 1997—2005 — «Металлист-2» Харьков).
 «Металлист» — название клуба по хоккею с мячом «Надежда» из Биробиджана в 1939—1941 годах.

 Стадион
 «Металлист» — областной спортивный комплекс «Металлист» — центральный стадион в Харькове, Украина.

Заводы
 «Металлист» — бывший судоремонтный завод в Балаклаве, Крым.
 «Металлист» (ранее — «Красный металлист») — завод в Борисове, Беларусь.
 «Металлист» — машиностроительный завод в Екатеринбурге.
 «Металлист» — бывший судоремонтный завод в Николаеве, Украина.
 «Металлист» — двигателестроительный завод в Самаре, Россия.
 «Металлист» — завод в Серпухове, Россия.
 «Металлист» — завод в Староконстантинове, Украина.
 «Металлист» — завод в Уральске, Казахстан.
 «Металлист» — завод в Эстонской ССР.

См. также 
 
 Сад Металлист — городской парк в Харькове на Плехановской улице.
 Посёлок Металлистов